Kéldysh  puede referirse a:
Leonid Kéldysh (1931–2016), físico ruso y exdirector del Instituto Lebedev de Física (1988-1994), actualmente es docente del Departamento de Física de la Universidad A&M de Texas.
Formalismo de Kéldysh para estudiar el efecto Spin Hall.
Mstislav Kéldysh (1911-1978), matemático ruso y presidente de la Academia Soviética de las Ciencias entre 1961 y 1978.
Akadémik Mstislav Kéldysh, un buque ruso de investigación.
Instituto Kéldysh de Matemática Aplicada, un instituto de investigación ubicado en Moscú.
Keldysh (cráter), un cráter lunar que lleva su nombre.
(2186) Keldysh, un asteroide del cinturón de asteroides que también lleva su nombre.
Yuri Kéldysh (1907-1995), músico ruso.